Asher – miasto
 (6564) Asher – planetoida
 Aser – postać biblijna

Osoby noszące nazwisko Asher 
 Augustus Grant-Asher
 David Asher
 Dina Asher-Smith

Osoby noszące imię Asher 
 Asher Brown Durand
 Asher Roth

Zobacz też 
 Usher